Сандра Эскасена (es Sandra Escacena) (Мадрид, 30 марта 2001 г.)   - испанская актриса, известная в основном своей главной ролью в фильме «Вероника» Пако Плаза .

Биография 

В период с 2009 по 2012 год она училась в театре Escuela S.V. Producciones Escénicas в городе Вильявисьоса-де-Одон и между 2012 и 2014 в Escuela Municipal de Arte Dramático в Мадриде. С 2015, посещала занятия в театре школы Primera Toma в Мадриде . В те годы участвовала в различных спектаклях. 

В 2016 году по инициативе режиссера кастинга Arantza Vélez, участвовала в разных пробах, чтобы сыграть Веронику в фильме режиссера Пако Пласа, после чего она была окончательно выбрана.   

В декабре 2017 года она была номинирована на премию Гойи за лучшую актрису откровения и на премию Фероз за лучшую главную роль в этом фильме.

Фильмография

Кино

Телевидение

Театр

Награды

Ссылки

Внешние ссылки 

 

Актрисы Испании